Murg, település Németországban
Murg, település Svájcban
Murg, a Rajna egyik mellékfolyója